El término Carga térmica puede referirse a:

Carga térmica, esfuerzos internos en las estructuras producto de la dilatación resultante del aumento de temperatura.

Carga térmica, cantidad de energía térmica a desplazar en recintos a climatizar o a someter a régimen frigorífico.